10554 Västerhejde – asteroide della fascia principale
 Västerhejde (Svezia) – località del comune di Gotland in Svezia